Хамицевич — фамилия.
 Хамицевич, Владимир (род. 1991) — молдавский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Хамицевич, Роман Валерьевич (род. 1978) — российский лыжник и сноубордист.